Боровичская волость — волость в составе Боровичского уезда Новгородской губернии
 Боровичская волость — волость в составе Порховского уезда Псковской губернии в 1924 —  1927 годах